Panamericana peut désigner :

 La route panaméricaine en espagnol, un système de voies rapides et d'autoroutes qui relie l'ensemble des Amériques ;

Toponymes

Unión Panamericana : une municipalité du département de Chocó ;

Panamericana : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Carache dans l'État de Trujillo ;

Autres 
 Panamericana Televisión : une chaîne de télévision péruvienne ;
 Carrera Panamericana : une compétition automobile se tenant au Mexique créée en 1950 ;
 La Carrera Panamericana : une vidéo documentaire sur la course éponyme, sortie en 1992.

Homonymie de toponyme